Il doppio del SAP Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Eric Butorac e Jamie Murray erano i detentori del titolo.Quest'anno non hanno partecipato insieme.
Butorac ha fatto coppia con Todd Perry, ma ha perso al 1º turno contro Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana.
Murray ha fatto coppia con Maks Mirny, ma ha perso ai quarti contro Steve Darcis e Kristof Vliegen.

Scott Lipsky e David Martin ha vinto in finale 7–6(4), 7–5, contro Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti)

   Maks Mirny /  Jamie Murray (quarti)
  Eric Butorac /  Todd Perry (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2008
ATP Tour 2008